Белору́сская республикáнская скáутская ассоциáция (БРСА) — официально признанная государством скаутская организация в Республике Беларусь.

История белорусской республиканской скаутской ассоциации 
6 января 1988 года в Минске появился первый скаутский отряд. С этого времени в Белоруссии начало возрождаться скаутское движение. А через некоторое время скаутские отряды и дружины, созданные в разных регионах республики, объединились в Союз скаутов Беларуси (ССБ), который был зарегистрирован в Министерстве юстиции как республиканская детская организация в июне 1991 года. Президентом Союза скаутов Беларуси был избран Игорь Костевич (тотем — «Снежный Барс»).

В 1992 году после II конференции ССБ был реорганизован в Союз скаутов и гайд Республики Беларусь. В 1995 году организация была переименована во Всебелорусский Союз скаутов.

23 марта 1997 года Всебелорусский Союз скаутов был преобразован в Белорусскую национальную скаутскую ассоциацию (БНСА) в связи с добровольным объединением нескольких скаутских организаций и отдельных лидеров и руководителей.

13 марта 1998 года в жизни белорусских скаутов произошло знаменательное событие — БНСА была принята 149 членами Всемирной организации скаутского движения (ВОСД).

В 1999 году БРСА была перерегистрирована Минюстом Республики Беларусь как детская общественная организация «Белорусская Республиканская Скаутская Ассоциация» (per. № 807).

Среди членов БРСА есть как христиане, так и иудеи и дети других вероисповеданий.

Отличительной чертой ассоциации является многонациональный состав её членов.

Принципы работы 
БРСА является последовательницей идей Всемирной Организации Скаутского Движения, независима от любых политических партий и течений. Основа — классический скаутинг.

Программа ассоциации основана на принципе — дети лучше приобретают умения и навыки с помощью опыта и сами планируют своё прогрессивное развитие, сделав выбор из множества разнообразных видов деятельности в соответствии со своими потребностями и интересами.

Высшим органом является Генеральная ассамблея с постоянным руководящим составом, уполномоченная принимать решения по любым вопросам деятельности организации.

В период между конференциями руководство осуществляется Национальным исполнительным комитетом.

Основной целью деятельности БРСА является помощь детям и молодёжи в их интеллектуальном, социальном, эмоциональном, духовном и физическом развитии как индивидуумов, ответственных граждан и членов местных, национальных и международных сообществ.

Задачи скаутов заключаются в том, чтобы осуществлять гармоничное и всестороннее воспитание:
 пробуждением у детей и молодёжи внутренней потребности к самостоятельности, самосовершенствованию и служению людям через участие в общественной жизни
 самодеятельностью небольших групп членов организации, которыми руководят свои же ровесники и которые действуют под руководством взрослого (патрульная система)
 системой испытаний на звания и специальности, которые отмечают успехи членов организации в достижении поставленных целей

БРСА является инициатором традиционных детских акций: «День рождения Земли», «День без единой смерти», «День матери», «Скаутский бал», «Скаутинг дорогами Православия», «Дети и молодёжь против насилия по телевидению», «Дом окнами в детство», «Нет курению», «Лес SOS», «Вифлеемский свет мира», «SMS-скаутинг», «MMS-скаутинг», «Твои возможности безграничны». Традиционными являются национальные скаутские летние и зимние лагеря, походы, робинзонады.

Возрастные ступени:
 Каб-скауты (6—10 лет);
 Скауты (11—14 лет);
 Старшие скауты (15—17 лет);
 Ровер-скауты (18—21 года).

Торжественное обещание:
Даю торжественное обещание и скрепляю его своим честным словом что сделаю всё от меня зависящее, чтобы выполнить свой долг перед Богом и Отечеством, помогать другим в любое время, подчиняться скаутским законам.

Законы скаутов БРСА:
 Честь для скаута — превыше всего.
 Скаут — верен Богу и предан Родине.
 Долг скаута — быть полезным и помогать другим.
 Скаут — друг всем и брат любому другому скауту.
 Скаут — вежлив.
 Скаут — друг животных и всей природы.
 Скаут — дисциплинирован, подчиняется родителям, лидеру патруля, руководителю и скаут-мастеру.
 Скаут — весел и никогда не падает духом.
 Скаут — скромен, бережлив и уважает чужую собственность.
 Скаут — чист в мыслях, словах и делах.

Самых младших ребят в ассоциации называют «волчатами» и «белочками». У них своя программа деятельности, выполнив которую «волчата» (мальчики) и «белочки» (девочки) становятся полноправными членами БРСА.

См. также 
 Всероссийская скаутская ассоциация
 Национальная организация скаутов Украины

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Белорусская республиканская скаутская ассоциация 

Скаутские организации
Организации Белоруссии